Гу́бник — населённые пункты, а также чешская фамилия ().

Населённые пункты 
 Губник — село в Гайсинском районе Винницкой области (Украина)
 Губник — посёлок в Ладыжинском городском совете Винницкой области (Украина)
 Губник — посёлок в Гайсинском районе Винницкой области (Украины)

Персоналии 
 Губник, Роман (род. 1984) — чешский футболист

См. также 
 Губники